Томаш Павелка (; , Острава, Чехия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион Чехии 2015 года. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Спарта Прага».

Карьера

Клубная 
Томаш Павелка — воспитанник клуба «Витковице». За родной клуб провёл в Экстралиге всего лишь 1 игру в сезоне 2010/11. Следующие два сезона провёл в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за команду «Принц Эдвард Айленд Рокет». С сезона 2013/14 выступал за «Литвинов» на протяжении 4-х сезонов. В 2015 году стал чемпионом Экстралиги с «Литвиновым», этот титул стал первым за всю историю клуба.

Начиная с сезона 2017/18 играет за клуб «Спарта Прага». 23 октября 2019 года было объявлено о возвращении Томаша Павелки в «Литвинов»: «Спарта» отдала его в аренду до конца ноября.

Сборная 
Дебютировал в составе сборной Чехии в сезоне 2016/17, сыграв 6 матчей на этапах Еврохоккейтура.

Также был вызван в сборную для участия в подготовке к чемпионату мира 2018 года. 4 апреля 2018 года в игре против сборной Швейцарии забросил первую шайбу за сборную. Провёл 6 игр, в которых набрал 3 очка (2 шайбы и 1 передачу), но главный тренер чешской сборной Йозеф Яндач не включил Павелку в состав команды на мировое первенство.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2014/15 

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2021

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Спарта Прага» 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 
 Статистика на eliteprospects.com 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Мост»
Игроки ХК «Кадань»